Хеклер (Heckler) — фамилия.

Известные носители:
 Хеклер, Маргарет (1931—2018) — американский политик и дипломат.
  (1927—1988) — немецкий инженер и производитель оружия, один из основателей компании Heckler & Koch.